Complement of complementair kan betekenen:
In de wiskunde
Complement (verzamelingenleer) 
Complement (driehoek)
Complement (meetkunde), aanvulling van een hoek tot 90 graden
In computerkunde, binaire weergave van getallen
 One's complement
 Two's complement
Complementsysteem in de immunologie
complementaire goederen in de economie
Complementariteit in de moleculaire biologie
Complementaire kleur(en)
 In de taalkunde bepaalde zinsdelen; zie complement (taalkunde)

Zie ook
Additief (doorverwijspagina)